Kendziora ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kendziora (1925–2011), deutscher General der Bundeswehr
 Monika Kendziora (* 1994), deutsche Bahnradsportlerin